Гольф-клуб — клуб, объединящий любителей гольфа.
 Гольф-клуб — американский комедийный фильм 1980 года режиссёра Гарольда Рэмиса.
 Гольф-клуб 2 — кинофильм 1988 года, комедия.